Religió:
 Sacerdot, persona dedicada i consagrada a fer, celebrar i oferir sacrificis al seu déu.
 Sacerdot (Església catòlica): ministres del culte de l'Església catòlica
 Sacerdot romà
 Summe Sacerdot d'Israel 

Onomàstica:

 Tineu Sacerdot I, cònsol el 158

 Tineu Sacerdot II cònsol el 219

 Gai Licini Sacerdot (cavaller), cavaller romà 

 Gai Licini Sacerdot (pretor), pretor el 75 aC